Por Bartow pode estar à procura de:
Bartow (Flórida)
Bartow (Geórgia)
Bartow (Mecklenburg-Vorpommern)
Condado de Bartow

Desambiguação
Desambiguações de topônimos